«Что делать?» — философский вопрос. 

 Литература
 «Что делать?» — роман Николая Чернышевского, главное его произведение.
 «Что делать?» — книга Владимира Ленина.

 Телевидение
 «Что делать? (телеспектакль)» — советский трёхсерийный телеспектакль (1971).
 «Что делать? (телепрограмма)» — российская телепрограмма.

 Прочее
 «Что делать?» — современная российская творческая платформа и одноимённая газета.

См. также 
 Кто виноват? (значения)
 «Так что же нам делать?» — повесть Льва Толстого.